Ярославский проспект — название улиц в некоторых городах:

 Ярославский проспект в Королёве.
 Ярославский проспект в Санкт-Петербурге.

Улицы, названные в честь городов